Maraton kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Barcelonie. Biegaczki rywalizowały w sobotę 31 lipca na ulicach centrum miasta.

Zwyciężczyni biegu Litwinka Živilė Balčiūnaitė została przyłapana na dopingu, zdyskwalifikowana i musiała oddać złoty medal. Ukarana za doping została także srebrna medalistka, Naila Jułamanowa.

Terminarz

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

Maraton kobiet